TT50 — гробница фиванского некрополя Шейх Абд эль-Курна на западном берегу Нила, напротив Луксора. Место упокоения Неферхотепа — верховного жреца Амона и современника фараона Хоремхеба. Датируется ок. 1319—1292 годами до н. э. Содержит пример «Песни Арфиста».

Описание 
В гробнице указываются родственники владельца гробницы: братья жрецы Пареннефер и Хонсу-хотеп, отец Аменемонет, мать Тахат. Все они служили при храме Амона в Фивах. Реннут — дочь Неферхотепа изображена с цветами и фруктами в руках. Сын Паири был писцом в южном Гелиополе. Сцена поминовения предков повреждена, но сохранилось имя деда Неферхотепа — Яхмос.

Сцена, датируемая третьим годом правления Хоремхеба, рассказывает о призвании ко двору жреца Неферхотепа. Тот изображён с подарками (золото, серебро, притирания, ткани, хлеб, мясо, пироги). Рядом с фараоном стоит казначей, визирь и камергер Майя. Неферхотепа и его брата Пареннефера поздравляет их отец Аменемонет.

«Песнь Арфиста» из гробницы жреца Неферхотепа является примером древнеегипетской литературы, подвергающим сомнению существование загробной жизни. Первая песнь арфиста находится на стене первого зала и заканчивается словами: «То время, которое проводится на земле, — это сон, и говорят „добро пожаловать благополучным и невредимым тому, кто достиг Запада“». Два слепых арфиста изображены на стенах гробницы в сравнении с привычным единичным числом. В текстах говорится:Говорит арфист жреца Амона Неферхотепа: «О, все почтенные знатные и девятка богов Владычицы жизни (то есть некрополя)! Слушайте совершение восхвалений этому жрецу, прославлений… Слушайте знатного, теперь, когда он стал богом, живущим вечно, возвеличенным в некрополе! Пусть будут они (восхваления) воспоминанием для потомков, для всякого, приходящего к (этой гробнице)...»

Примечания

Литература 
 Bénédite, Georges. Tombeau de Neferhotpou, fils d’Amenemanit. (фр.) Cairo, 1894. pp. 489—540.
 Hari, Robert. La tombe thébaine du père divin Neferhotep (TT 50). (фр.) Geneva: Belle-Lettres, 1985.
 Kampp, Friederike. Die thebanische Nekropole. Zum Wandel des Grabgedankens von der XVIII. bis zur XX. Dynastie. (нем.) 2 тома. Mainz am Rhein: Verlag Philipp von Zabern, 1996. pp. 254—255, fig. 121 (p. 218).
 Manniche, Lise. The Beginning of the Festival Calender in the Tomb of Neferhotep (No. 50) at Thebes. (англ.) Fs Mokhtar (1985): II, pp.105-108.
 Mond, Robert and Walter B. Emery. Excavations at Sheikh Abd el Gurnah, 1925-26,1927. pp. 26-28.
 Porter, Bertha and Rosalind Moss. Topographical Bibliography of Ancient Egyptian Hieroglyphic Text, Reliefs, and Paintings. I, 1. The Theban Necropolis: Private Tombs. (англ.) Oxford: Clarendon Press, 1960. pp. 95-97.
 Wasmuth, Melanie. Innovation und Extravaganzen: Ein Beitrag zur Architektur des thebanischen Beamtengräber der 18. Dynastie. (англ.) Oxford: British Archaeological Reports, 2003. p. 89.

Гробницы XVIII династии
Гробницы Древнего Египта
Гробницы Фиванского некрополя